Боровков, Алексей Андреевич (1903—1945) — советский авиаконструктор.
 Боровков, Алексей Иванович (род. 1955) — советский и российский ученый в области вычислительной механики и компьютерного инжиниринга.